Озерецкий сельсовет — название нескольких административно-территориальных единиц.

Белоруссия

Витебская область 

 Озерецкий сельсовет Глубокского района
 Озерецкий сельсовет Толочинского района

Российская Федерация

Вологодская область 

 Озерецкий сельсовет Тарногского района

Московская область 

Упразднены в 1954 году.

 Озерецкий сельсовет Загорского района
 Озерецкий сельсовет Коммунистического (до 1939) и Краснополянского районов